Six poèmes, œuvre vocale  d'Arthur Honegger
 Six Poèmes, mélodies du compositeur russe Sergueï Rachmaninov